Die All England 1910 fanden vom 2. bis zum 5. März 1910 in London statt. Es war die 12. Auflage  des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum ersten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel und Herreneinzel verteidigt werden.

Austragungsort 
Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1910
1910
Sportveranstaltung in der City of Westminster